Розстріляне відродження (також Червоний ренесанс) — літературно-мистецьке покоління 1920-х років в Українській СРР.
 Червоний ренесанс (фільм) — український документальний трисерійний фільм.